A Editora Vida é uma das principais editoras cristãs brasileiras, com sede em São Paulo.

Foi adquirida, em 1995, pela editora evangélica americana Zondervan, tornando-se sua divisão para a língua portuguesa.

Em 2007, a editora foi novamente vendida, desta vez para o grupo argentino Peniel Producciones.

É reconhecida pela tradução bíblica denominada Nova Versão Internacional.

Ligações externas 
 Site Oficial da Editora

Vida
Vida